Miejscowości w Polsce: 
 Kamianka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Platerów 
 Kamianka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Rzekuń 
 Kamianka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Repki
 Kamianka (ob. Kamianki) – wieś  w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Grodzisk

Ukraina (ukr. Кам'янка):

miasto
 Kamianka – miasto na Ukrainie w obwodzie czerkaskim

wieś
 Kamjanka – wieś na Ukrainie w obwodzie chmielnickim, w rejonie zasławskim
 Kamianka – wieś na Ukrainie w obwodzie żytomierskim, w rejonie żytomierskim

rzeka
 Kamianka – rzeka w woj. podlaskim, prawy dopływ Bugu
 Kamianka – rzeka na Ukrainie, dopływ Ajdaru
 Kamianka – rzeka na Ukrainie, dopływ Bazawłuku
 Kamianka – rzeka na Ukrainie, lewy dopływ Bugu
 Kamianka – rzeka na Ukrainie, dopływ Ingułu
 Kamianka – rzeka na Ukrainie, dopływ Rosi
 Kamianka – rzeka na Ukrainie, dopływ Wowczoi

Zobacz też 
 Kamianka-Stokowo